La gara dei 50 metri stile libero femminili dei Giochi della XXXI Olimpiade si è svolta il 12 e il 13 agosto 2016.

Record 
Prima della competizione, i record olimpici e mondiali erano i seguenti:

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 

sl 50 F